

Reis e imperadores 
Filipe I da Macedónia (r. ca. 646–608 a.C.) — rei da Macedónia
Filipe I Filadelfo (r. ca. 93–83 a.C.) — rei selêucida da Síria
Filipe, o Árabe (ca. 204–249) —  imperador romano entre 244 e 249
Filipe I de França (1052–1108) — rei dos Francos entre 1060 e 1108
Filipe da Suécia (r. 1105–1118) — rei da Suécia
Filipe IV de França (1268–1314) — reinou em Navarra como Filipe I entre 1284 e 1305
Filipe I de Tarento (r. 1301–1332) — rei da Albânia
Filipe I de Castela (1478–1506) — rei consorte de Leão e Castela
Filipe II de Espanha (1527–1598) — reinou em Portugal, Inglaterra, Sicília, e Nápoles (em períodos diferentes) como Filipe I
Luís Filipe I de França (1773–1850) — rei de França entre 1830 e 1848
Filipe da Bélgica (n. 1960) — rei da Bélgica desde julho de 2013

Outros nobres 
Filipe da Alsácia (m. 1191) — conde de Flandres entre 1157 e 1191
Filipe da Suábia (1176–1208) — duque da Suábia e rei dos romanos
Filipe I, Duque da Borgonha (1346–1361)
Filipe I de Saboia (1207–1285) —  conde da Saboia, de Aosta e da Maurienne entre 1268 e 1285
Filipe de Valois, Duque d'Orleães (1336–1376)
Filipe I de Baden (1479-1533) - marquês de Baden-Pforzheim
Filipe I de Hesse (1504–1567) — conde de Hesse
Filipe de França, Duque de Orleães (1640–1701)
Filipe, conde de Flandres (1837–1905) — filho de Leopoldo I da Bélgica

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes